Синьсин (Цитайхэ) — район городского подчинения городского округа Цитайхэ провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Синьсин (Гаосюн) — район города центрального подчинения Гаосюн, Китайская Республика (Тайвань).
 Синьсин (Юньфу) — уезд городского округа Юньфу провинции Гуандун (КНР).